HMS Dulverton fait référence à 2 navires de la :
 Le HMS Dulverton (L63), lancé en 1941, était un destroyer de classe Hunt de type II. il a servi pendant la Seconde Guerre mondiale et a été sabordé en 1943 après avoir été gravement endommagé par une attaque aérienne allemande.
 Le HMS Dulverton (M35), lancé en 1982, était un navire de guerre des mines de la classe Hunt. En 1997, il a été converti pour servir de navire de patrouille. Il a été déclassé en 2004 et en 2008, il a été acheté par la Lituanie, entrant en service en 2011 sous le nom de Kuršis.